Антон Викентьевич Катлинский (род. 19 апреля 1960, Москва) — российский учёный-биохимик, доктор биологических наук, предприниматель в сфере фармакологии.

Биография 
В 1982 году окончил фармацевтический факультет Первого Московского медицинского института им. И. М. Сеченова. После этого продолжил образование в аспирантуре Института иммунологии Министерства здравоохранения СССР, по окончании которой около 5 лет работал в нём научным сотрудником. В 1986 году в Институте иммунологии защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук по теме «Биологическая активность различных фракций костно-мозгового медиатора, стимулирующего антителогенез». В дальнейшем работал старшим научным сотрудником Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина.

В 1997 году стал генеральным директором компании «Фармарус. Биомедицинские технологии».

В 1998 году назначен на должность начальника управления организации обеспечения лекарствами и медицинской техникой и начальника управления организации фармацевтической деятельности, обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями Министерства здравоохранения РФ. В 1999—2003 годах был заместителем министра здравоохранения РФ.

С 2000 по 2006 год — заведующий кафедрой биотехнологии, с 2006 — профессор кафедры общей фармацевтической и биомедицинской технологии фармацевтического факультета Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова.

В 2004 году в НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора биологических наук по теме «Моделирование направленной реактивности иммунного ответа веществами различного происхождения».

С 2004 по 2010 год — генеральный директор НПО «Микроген». В 2010 — заместитель генерального директора «РТ-Биотехнологии», с 2011 года возглавляет биофармацевтическую компанию «Форт». С 2017 года — советник генерального директора «Нацимбио».

Разработчик вакцин против гриппа «Ультрикс» и «Ультрикс Квадри». За разработку последней награждён премией им. академика В.Ф. Уткина.

Автор 116 публикаций, 2 монографий, 11 изобретений. Под руководством и при участии А. Катлинского подготовлен первый в России учебник по биотехнологии, разработаны учебные и методические пособия для студентов фармацевтических факультетов. Награждён почетной грамотой Совета Федерации РФ «За заслуги в области совершенствования системы здравоохранения Российской Федерации», почетной грамотой губернатора Рязанской области.

Примечания

Ссылки 
 Сайт компании «Форт»
 «У редакционного камина» с Антоном Катлинским
 Антон Катлинский: Россия должна восстановить «противовирусный суверенитет»
 В Рязанской области открыта первая очередь инновационного фармацевтического комплекса